La vittima (The Victim) – romanzo di Saul Bellow del 1947
La vittima (Victim) – film del 1961 diretto da Basil Dearden
La vittima – opera teatrale di Enzo Siciliano del 1987